Příjmení Vařeka nosí více významných osobností:

 Jindřich Vařeka (* 1959) – český podnikatel, publicista a politik
 Pavel Vařeka (* 1967) – český archeolog
 Veronika Vařeková (* 1977) – česká topmodelka